Killing Joke peut désigner :
 Killing Joke, groupe de rock britannique formé en 1979 ;
 Killing Joke et Killing Joke, albums de 1980 et 2003 ;
 Batman: The Killing Joke, comics de Batman de 1988 ;
 Batman: The Killing Joke, film d'animation de 2016, adapté du comics ci-dessus.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre